Израильская Премьер-лига 2004/2005 — 53-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 21 августа 2004 года и закончился 28 мая 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

2004/2005
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 2004 году
Спорт в Израиле в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005